Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр.
 Селиванов, Владимир Викторович (1955—1995) — полковник ВС СССР и ВС РФ.
 Селиванов, Владимир Дмитриевич (1944—2011) — советский и украинский журналист, поэт и прозаик, литературовед.
 Селиванов, Владимир Иванович (1906—1996) — советский и российский психолог.